Les Ormes (Viena)
 Les Ormes (Yonne)
 Les Ormes-sur-Voulzie, municipi francès al departament de Sena i Marne